Orestes kan syfta på

 Orestes, person i grekisk mytologi
 Orestes (djur), ett släkte insekter
 Orestes (romare), romersk fältherre
 Orestes, Indiana, ort i USA
 Orestes av Makedonien, kung av Makedonien från 399 till 396 f.Kr.
 Mount Orestes, berg i Antarktis